Зажигин — русская фамилия. Известные носители:

 Зажигин, Александр Сергеевич (род. 1923) — советский организатор авиационной промышленности.
 Зажигин, Валерий Евгеньевич (род. 1947) — советский и российский балалаечник, народный артист России, профессор Российской академии музыки им. Гнесиных.
 Зажигин, Иван Степанович (1925-2001) — Герой Советского Союза.